Gaozu (高祖, EFEO : Kao-tsou), , fut le nom de temple de plusieurs empereurs chinois parmi lesquels : 
 Han Gaozu (règne -202 à -195) ;
 Tang Gaozu (règne 618-626).